Pojem Stará Voda (německy Altwasser nebo Alt-Wasser) je nejednoznačný a může mít následující významy:

Název obce
 Stará Voda (okres Hradec Králové) – obec v okrese Hradec Králové
 Stará Voda (okres Cheb) – obec v okrese Cheb
 Stará Voda (okres Gelnica) – obec v okrese Gelnica na Slovensku

Název části obce
 Stará Voda (Světlá Hora) – část obce Světlá Hora v okrese Bruntál
 Stará Voda (Horčápsko) – část obce Horčápsko v okrese Příbram

Název zaniklé obce
 Stará Voda (Město Libavá) – zaniklá obec na území vojenského újezdu Libavá

Název vodního toku
 Stará voda (přítok Petrušky) – potok, Západní Tatry, Slovensko

Podobné názvy 
 Altwasser
 Bílá Voda
 Černá Voda
 Červená Voda
 Nová Červená Voda
 Stará Červená Voda
 Dobrá Voda
 Hrubá Voda